Rouw siert Electra (toneelstuk), een toneelstuk van Eugene O'Neill
Mourning Becomes Electra (film), een film van Dudley Nichols
Mourning Becomes Electra (televisieserie), een tv-serie uit 1978 van Nick Havinga